

Грін-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Грін-Лейк — місто, штат Вісконсин